Ла Питиона има више значења:

 Ла Питиона (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Питиона (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Питиона (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику